Којолзинтла има више значења:

 Којолзинтла (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Којолзинтла, Амоло (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику